Piazzi es un apellido italiano que puede hacer referencia a:

Personas 
Charles Piazzi Smyth (1819–1900), Astrónomo Real de Escocia.
Giuseppe Piazzi (1746–1826), astrónomo, sacerdote y religioso teatino italiano.
Giuseppe Piazzi (1907–1963), obispo italiano.

Otros 
Piazzi, cráter de impacto lunar.